Pasen, het belangrijkste christelijke feest
 Paas (Indonesië), een plaats in Indonesië
 Platform as a service, het in de cloud aanbieden van een softwareplatform waarop klanten hun eigen applicaties kunnen draaien.